Архи́пов (Архи́пова) — русская фамилия, производная от имени ; а также топоним.

Известные носители

А—В 
 Архипов, Абрам Ефимович (1862—1930) — русский художник.
 
 
 Архипов, Ананий Семёнович (1910—1983) — полный кавалер ордена Славы.
 
 
 Архипов, Антон Анатольевич (род. 1985) — российский футболист.
 Архипов, Артём Сергеевич (род. 1996) — российский футболист.
 Архипов, Борис Алексеевич (род. 1949) — советский и российский врач-психоневролог, профессор.
 Архипов, Вадим Викторович (род. 1972) — российский дзюдоист.
 Архипов, Валерий Валентинович (род. 1961) — художник, декан художественного факультета ВГИК, профессор.
 
 Архипов, Веденей Иванович (1925—2016) — организатор сельскохозяйственного производства. Герой Социалистического Труда.
  (1905—1989) — советский футбольный и хоккейный арбитр.
 
 Архипов, Вячеслав Викторович (род. 1946) — советский и российский тренер по дзюдо.

Г—Ю 
 
 
 
 Архипов, Евгений Валерьевич (род. 1992) — российский кёрлингист.
 Архипов, Ефим Архипович (1911—1999) — марийский советский партийный и комсомольский деятель.
 
 Архипов, Игорь Витальевич (род. 1973) — российский политик.
 Архипов, Исмаил Халматович — бригадир завода, Герой Социалистического Труда.
 
 
 
 Архипов, Станислав Анатольевич (1928—1998) — сибирский геолог, доктор наук, профессор.
 Архипов, Трофим Архипович (1908—1994) — удмуртский писатель-прозаик, редактор.
 Архипов, Фёдор Михайлович (род. 1951) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.
 
 Архипов, Яков Иванович (1888—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.

Составные фамилии 
 Архипов-Гордеев, Андрей Дмитриевич (1893—1979) — полковник ВС КОНР.



Топоним 
 Архипов — хутор в Краснояружском районе Белгородской области России.
 Архипов — река в Алтайском крае, приток Песчаной.
 Архипов — река в Красноярском крае, приток Конды.
 Архипов — река в Хабаровском крае, приток Муты, притока Яя.
 Архипов — река в Приморском крае, приток Уссури.
 Архипов — река в Приморском крае, приток Соколовки, притока Уссури.
 Архипов — река в Приморском крае, приток Шпальной 1-й, притока Маревки.

См. также 
 Архиппов, Евгений Яковлевич (1882/1883—1950) — русский поэт, литературовед, библиограф.

Примечания